Берков () — деревня входящая в Поречский сельсовет Октябрьского района Гомельской области.

География

Расположение 
В 12 км на юго-запад от районного центра городского посёлка Октябрьский, в 10 км от железнодорожной станции Рабкор, расположенной на ветке Бобруйск — Рабкор отходящей от линии Осиповичи — Жлобин.

Водная система 
Река Птичь (приток реки Припять). На севере — сеть мелиоративных каналов.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Хоромцы — Поречье.

В деревне 22 жилых дома (2004 год). Планировка — 2 короткие улицы. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Экология и природа 
Вокруг деревни располагается лес.

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века, как застенок в Бобруйском уезде Минской губернии в составе имения Хоромцы.

В 1921 году в деревне открыта школа. В 1931 году организован колхоз «Новая жизнь».

Во время Великой Отечественной войны, в апреле 1942 года, каратели сожгли 5 дворов и убили 25 жителей. Во время войны 27 жителей деревни погибли на фронтах.

В составе колхоза «Поречье» с центром в деревне Поречье.

Население

Численность 
 2004 год — 22 двора, 39 жителей.

Динамика 
 1908 год — 22 двора, 219 жителей.
 1940 год — 24 двора.
 1959 год — 163 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 22 двора, 39 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Октябрьского района (Гомельская область)